Андреас Юнссон (,  21 листопада 1994, Євле) — шведський хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2010 року виступами за команду «Вестра Фрелунда».

2013 року був обраний на драфті НХЛ під 202-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Захищав кольори професійної команди «Вестра Фрелунда». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс». За підсумками сезону 2017-18 увійшов до складу другої команди всіх зірок АХЛ.

Нагороди та досягнення 
 Переможець ліги чемпіонів 2016 в складі «Фрелунди».
 Чемпіон Швеції 2016 в складі «Фрелунди».
 Друга команда всіх зірок АХЛ 2018.
 Володар Кубка Колдера 2018 в складі «Торонто Марліс».
 Володар Трофею Джека А. Баттерфілда — 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 
 
 Hockey-Reference.com  
 

шведські хокеїсти
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»